Лос-Навальморалес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 105 км². Население — 2728 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Покровителем города считается Кристо де лас Маравильяс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо